

Astronomia 
 TrA – abbreviazione della costellazione del Triangolo Australe

Codici 
 TRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taramajima (Giappone)
 TRA – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 31L di Trapani/Birgi, radioassistenze per la navigazione aerea
 tra – codice ISO 639-3 della lingua tirahi

Altri progetti